Сорокин, Александр:
 Сорокин, Александр Александрович (1903—1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Сорокин, Александр Андреевич (1763—1827) — контр-адмирал, кавалер ордена Святого Георгия.
 Сорокин, Александр Григорьевич (1901—1957) — советский военачальник, генерал-майор.
 Сорокин, Александр Иванович (1924—2017) — советский и российский учёный гидрограф-океанолог, контр-адмирал-инженер.
 Сорокин, Александр Николаевич (род. 1954) — командующий силами воздушной обороны вооружённых сил Казахстана.
 Сорокин, Александр Фёдорович (род. 1955) — советский футболист.
 Сорокин, Александр (род. 1981) — литовский бегун на сверхмарафонские дистанции.